Out of the Blue - ballada kanadyjskiej grupy The Band, napisana i wykonywanana przez Robbiego Robertsona. Utwór znalazł się na albumie The Last Waltz.

Piosenką rządzi melancholijny nastrój oraz bluesowo-jazzowy klimat. Podmiot jest rozdarty wewnętrznie: z jednej strony wie, że obiekt jego miłości bawi się nim, z drugiej jednak nie może się obejść bez swojej ukochanej. She don't shed a tear, when I walk out that door, she knows, she knows, I'll be coming back for more (Nie uroni łzy, kiedy wyjdę za drzwi, ona wie, że po więcej przyjdę dziś) - brzmi stale pojawiający się w piosence motyw.

Piosenki The Band